Reece James (voetballer, 1993), Engels voetballer
 Reece James (voetballer, 1999), Engels voetballer